Эрих Георг Себастьян Антон фон Фа́лькенгайн (по современным правилам транскрипции Фалькенхайн, ; , Бург-Бельхау — , Потсдам) — немецкий военный деятель, военный министр Германии (1913—1914), начальник генерального штаба Германии (1914—1916) во время Первой мировой войны. Написал несколько книг на военную тематику и автобиографию после войны. Оглядываясь назад, он выражался, что объявление Германией войны России, в ответ на её мобилизацию и Франции в 1914 году было «оправданным, но чрезмерно поспешным и ненужным».

Ранние годы 
Родился в дворянской семье в Бург-Бельхау в Западной Пруссии (ныне территория Польши). Избрал себе военную карьеру в возрасте 11 лет. В 1896—1903 годах служил в Китае, при династии Цин в качестве военного консультанта. Был свидетелем и участником подавления Восстания боксёров в качестве офицера Генерального штаба. Впоследствии служил в Брауншвейге, Меце и Магдебурге на всё более возраставших должностях.

Участие в Первой мировой войне 

В 1913 году Фалькенхайн стал военным министром Пруссии, сменив Йозиаса фон Хеерингена. Во время Цабернского инцидента Фалькенхайн в качестве военного министра участвовал в конференции, чтобы положить конец этому инциденту.

14 сентября 1914 года Фалькенхайн становится начальником полевого генерального штаба. По его инициативе было предпринято наступление на Верден с целью принудить Францию к скорейшему заключению мира. Бои под Верденом, начавшиеся 21 февраля 1916 года и закончившиеся лишь к осени того же года, не оправдали надежд Фалькенхайна: наоборот, германская армия потерпела под Верденом жестокое поражение и понесла громадный урон.

На других фронтах действия Фалькенхайна имели бóльший успех. Так, в период с мая по сентябрь 1915 года под его руководством было произведено удачное наступление на русском фронте, а с октября по декабрь того же года по выработанному им плану была завоёвана сначала Сербия, а затем Черногория.

29 августа 1916 года в связи с Брусиловским прорывом Фалькенхайн был смещен с поста начальника Генерального штаба. Его преемником стал Гинденбург. Фалькенхайн, назначенный командующим IX армией, руководил походом на Румынию и 6 декабря взял Бухарест.

После успеха в Румынии в середине июля 1917 года Фалькенхайн отправился в Османскую империю, чтобы принять военное командование османской группой армии «Йылдырым», которая формировалась в Месопотамии и Алеппо. После долгих обсуждений с высшим эшелоном Османской империи Фалькенхайн был направлен 7 сентября 1917 года в качестве верховного главнокомандующего двумя османскими армиями в Палестине в звании мушира Османской армии. В ходе Синайско-Палестинской компании Фалькенхайн не смог помешать британцам под командованием генерала Эдмунда Алленби захватить Иерусалим в декабре 1917 года. За свою неудачу он был заменен Отто Лиманом фон Сандерсом.

C марта 1918 года Фалькенхайн командовал X армией, которая дислоцировалась в Белоруссии, там он и встретил окончание войны. В декабре 1918 года руководил выводом этой армии в Германию.

В феврале 1919 года вышел в отставку из-за болезни почек, впоследствии чего X армия была расформирована. Последние годы жизни провёл в своём поместье во дворце Линдштедт в Потсдаме. Похоронен на Борштедтском кладбище.

Примечания

Литература 

 
 
 
 Holger Afflerbach: Falkenhayn. Politisches Denken und Handeln im Kaiserreich. Oldenbourg, München 1994, ISBN 3-486-55972-9 (Beiträge zur Militärgeschichte 42), (Zugleich: Zugl.: Düsseldorf, Univ., Diss.).
 Holger Afflerbach: Die militärische Planung des Deutschen Reiches. In: Wolfgang Michalka (Hrsg.): Der Erste Weltkrieg. Wirkung, Wahrnehmung, Analyse. Piper, München u. a. 1994, ISBN 3-492-11927-1, S. 279—318 (Serie Piper 1927).
 Robert Foley: German Strategy and the Path to Verdun. Erich von Falkenhayn and the Development of Attrition, 1870—1916. Cambridge University Press, Cambridge 2005, ISBN 0-521-84193-3 (Cambridge Military Histories).
 Ludwig Reiners: In Europa gehen die Lichter aus. Der Untergang des Wilhelminischen Reiches. Beck, München 1954.

Ссылки 
 Биография
 Биография

Генералы Германской империи
Военные теоретики
Военачальники Первой мировой войны (Германия)
Похороненные на Борнштедтском кладбище